Pericolpa är ett släkte av maneter. Pericolpa ingår i familjen Periphyllidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ringmaneter
Pericolpa